Сырдарья:

 Сырдарья (Сыр-Дарья) — одна из крупнейших рек Центральной Азии.
 Сырдарья — город в Сырдарьинском вилояте Узбекистана.
 Сырдарья — село в Отырарском районе Туркестанской области Казахстана.
 «Сырдарья» — колёсный вооружённый пароход Аральской флотилии.